Værløse (muligvis tidligere Witherløse, som betyder lysning i skoven) kan hentyde til flere steder:
 Værløse Kommune – fra 2007 indfusioneret i Furesø Kommune
 Værløse – en stationsby i Furesø Kommune (Værløse hed tidligere Lille Værløse)
 Kirke Værløse – en by i Furesø Kommune
 Værløse (Faxe Kommune) i Faxe Sogn, Faxe Kommune

Kilder/referencer